La Escondida bezeichnet:

 La Escondida (Chaco), Ort in Argentinien
 La Escondida (Aguascalientes), Ort in Mexiko
 La Escondida (Ocampo), Ort in Mexiko (Bundesstaat Guanajuato)
 La Escondida (San José Iturbide), Ort in Mexiko (Bundesstaat Guanajuato)
 La Escondida (Aguascalientes), Ort in Mexiko
 La Escondida (Texas), Ort in den USA

 La escondida (Film), mexikanischer Film

 Minera Escondida, chilenisches Bergbauunternehmen